Amerikai Egyesült Államok
Bellamy (Alabama)
Bellamy (Missouri)
Bellamy (Virginia)